Comitatul Mineral, conform originalului din limba engleză, Mineral County, este numele a mai multe comitate din Statele Unite ale Americii.

 Comitatul Mineral, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mineral, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mineral, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Mineral, statul  -- (Categorie și format)

Vezi și 
 Mineral (dezambiguizare)